Amalie Døvle – attrice norvegese
 Astrid Dövle Dollis Dahlgren – spia norvegese per la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale
 Siw Døvle – calciatrice norvegese
 Svein Døvle Larssen – editore norvegese
 Trond Ivar Døvle – arbitro di calcio norvegese